69-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 69-й меридиан восточной долготы
 69-й меридиан западной долготы

См. также 
 69-я параллель северной широты
 69-я параллель южной широты